PBS, akronymet kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

 PBS – Payment Business Services, elektronisk betalingsformidling.
 Privatbanen Sønderjylland – dansk privatbane oprettet i 1998, konkurs i 2001.
 Public Broadcasting Service – et amerikansk tv netværk